Лос Лагос има више значења:

 Лос Лагос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лагос (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лагос, Предио ел Мирадор (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лагос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику